Номос — релігійна, етична, правова або традиційно-обумовлена норма, яка має обов'язковий, загальнозначимий та незмінний характер.
 Номос — з 4 століття до н. е. — постанова особливих законодавчих комісій.
 Номос — в філософії:
 світовий закон, в цьому значенні вперше реконструюється у Геракліта;
 закон природи — у перипатетиків і епікурейців;
 в етиці та теорії природного права — антитеза природи;
 в теорії держави — поняття, протилежне свавіллю та насильству.
 Номос — давньогрецька назва музичних творів, призначених для сольного виконання без музики або в супроводі кіфари
 Центр «Номос»